Gutow (Duitsland)
 Gutów (Groot-Polen)

Zie ook 
 Gutów Duży
 Gutów Mały